Hrvatska:
 Gornje Brezno, naselje u sastavu općine Hum na Sutli, Krapinsko-zagorska županija
 Brezno Gora, naselje u sastavu općine Hum na Sutli, Krapinsko-zagorska županija
 Donje Brezno, naselje u sastavu općine Hum na Sutli, Krapinsko-zagorska županija

Slovenija:
 Brezno (Laško, Slovenija), naselje u sastavu općine Laško
 Brezno (Podvelka, Slovenija), naselje u sastavu općine Podvelka

Slovačka:
Brezno grad i središte Okruga Brezno u Banskobistričkom kraju u središnjoj Slovačkoj.